King David steht für:

 King David, Originaltitel von König David (1985), US-amerikanisch-britischer Film von Bruce Beresford
 King David (Musical), Musical von Alan Menken (1997)

Siehe auch:
 King David Hotel, Hotel in Jerusalem
 King Davids Peak, Berg in Tasmanien
 König David (Begriffsklärung)